Tepozonalco kan syfta på orter i delstaten Guerrero i Mexiko:

 Tepozonalco, Leonardo Bravo, Guerrero, 
 Tepozonalco, Chilapa de Álvarez, Guerrero,